Le Championnat du monde double mixte de curling 2008 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  championnat du monde double mixte de curling.
Il a été organisé en Finlande dans la ville de Vierumäki dans le Vierumäki Ice Rink du 8 au 16 mars 2008.

Équipes

Non participante 
Les équipes suivantes ont d'abord été inscrit comme participantes à cet événement, mais la mise à jour du Calendrier du 24 février ne les a pas inclus.

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats

Groupe Bleu

Samedi 8 mars 
09h00

19h30

Dimanche 9 mars 
16h00

Lundi 10 mars 
12h30

mardi 11 mars 
09h00

19h30

Mercredi 12 mars

Groupe Rouge

Samedi 8 mars 
12h30

Dimanche 9 mars 
09h00

19h30

Lundi 10 mars 
16h00

Mardi 11 mars 
12h30

Mercredi 12 mars 
09h00

Jeudi 13 mars

Groupe Vert

Samedi 8 mars 
16h00

Dimanche 9 mars 
12h30

Lundi 10 mars 
09h00

19h30

Mardi 11 mars 
16h00

Mercredi 12 mars 
12h30

Jeudi 13 mars 
09h00

Tie-break

Groupe Rouge 
Jeudi 13 mars 2008, 12h30

Playoffs

Demi-finale challenge 1 
Vendredi 14 mars 2008, 09h00

Demi-finale  challenge 2 
Vendredi 14 mars 2008, 13h00

Classement

Feuilles de tournois

Demi-finale 
Vendredi 14 mars 2008, 18h00

Médaille de Bronze 
Samedi 15 mars 2008, 12h00

Finale 
Samedi 15 mars 2008, 12h00

Liens externes 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

2008
Curling double mixte
Curling double mixte 2008
Curling double mixte Monde 2008
2008 en Finlande
Sport en mars 2008
Compétition de curling en Finlande